Sint Johannes Marcus, auteur van het Evangelie volgens Marcus
San Marco (Castellabate), een plaats in de Italiaanse gemeente Castellabate (regio Campanië)
San Marco (sestiere), een van de zes sestieri of stadsdelen van Venetië
San Marco (spoorwegen), een internationale trein
San Marcoplein in Venetië
De Basiliek van San Marco in Venetië
De Basiliek van San Marco in Rome
De San Marcopas in de Italiaanse Alpen
Het San Marco-platform, een lanceerinrichting voor Italiaanse ruimtevaartuigen van 1964 tot 1988
De bijnaam van voormalig voetballer Marco van Basten
 San Marco ai Monti, een plaats in de Italiaanse gemeente Sant'Angelo a Cupolo

Zie ook 
 Marco
 San Marcos, doorverwijspagina